Кілеск (Kileskus; від хакаського «кілескус» — ящірка) — рід хижих ящеротазових динозаврів з родини  процератозавридів, що жили в  середньоюрському періоді (Батський ярус) близько 167–165 млн років тому на території нинішнього Красноярського краю, Росія. Типовий вид — Kileskus aristotocus. Є одним з найдавніших представників родини, відомих науці. Так само носить неофіційну назву — «Шарипозавр кілескус».

Опис 

Викопні рештки було знайдено в Ітатській свиті в  Березовському кар'єрі Красноярського краю, близько міста Шарипово і описані у 2010 році палеонтологами А. О. Авер'яновою, С. А. Краснолуцьким і С. В. Іванцовим. Найбільший представник своєї родини, завдовжки досягав 5-6 м. Є базальним процератозавридом, і стоїть біля самої основи еволюційного древа родини.

Кладограмма взаємин груп по Авер'яновій, Краснолуцькому і Іванцову, 2010:.

Примітки

Див. також 
 Список динозаврів

Джерела 
 Kileskus aristotocus  на сайті DinoData
 Аммоніт.ру 

Вимерлі тварини, описані 2010
Динозаври Азії
Динозаври юрського періоду
Тиранозавроїди